Velika nagrada Lvova 1933 je bila štirinajsta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1933. Odvijala se je 11. junija 1933 v poljskem mestu Lvov, danes Ukrajina, in je bila ena kar treh dirk za Veliko nagrado istega dne, ostali sta bili še dirki za Veliko nagrado Firenc in Veliko nagrado Francije.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Eugen Bjørnstad
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 100
| 3:40:28,0
| 2
|-
! 2
| 8
|  Per Widengren
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 100
| 3:44:25,2
| 4
|-
! DSQ
| 16
|  Renato Balestrero
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 100
| Diskvalifikacija
| 8
|-
! Ods
| 14
|  Georges Nadu
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 89
| 
| 7
|-
! Ods
| 2
|  Jan Kubiček
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 38
| 
| 1
|-
! Ods
| 6
|  Walter Wustrow
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 32
| Motor
| 3
|-
! Ods
| 12
|  Paul Morand
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 23
| Motor
| 6
|-
! Ods
| 10
|  Karl Ebb
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK
| 20
| Motor
| 5
|-
! DNS
| 18
|  László Hartmann
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 
| Trčenje
|
|-
! DNS
| 20
|  Edward Zawidowski
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 
| Gripa
|
|}

 Vodilni:
 1-34 Eugen Bjørnstad
 35-74 Per Widengren
 75-100 Eugen Bjørnstad

Viri
 
 

1933
Sezona Velikih nagrad 1933